Vitrail de saint Thomas Becket (Chartres)
 Vitrail de saint Thomas Becket (Sens)